Лукашо́ве — село в Україні,  Сумській області, Роменському районі. Населення становить 17 осіб. Орган місцевого самоврядування - Бобрицька сільська рада.

Географія 
Село Лукашове розташоване на березі річки Бобрик, вище за течією на відстані 1 км - село Якимовичі, нижче за течією 1 км розташоване село Новокалинівка. На річці невеличка загата.

Історія 
Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного урядом СССР 1923-1933 та 1946-1947 роках.

Посилання 
Погода в селі 

Населені пункти Роменського району
Села Сумської області